Ватра (огањ) је брза оксидација материје уз ослобађање топлоте и светлости. Може се односити на:

 Ватра (Молдавија) – град у Молдавији;
 Ватра (албум) - пети студијски албум рок бенда Дивље јагоде;
 Ватра (роман) - роман американке Кетрин Невил.
 Ватра (музичка група)